

Toponymes
 Brillon, commune française du Nord.
 Brillon-en-Barrois, commune française de la Meuse.

Homonymie de toponyme